Rolón es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Esteban Rolón (1995-), futbolista argentino que juega de mediocampista, siendo su equipo actual el Málaga Club de Fútbol de la Primera División de España.
 Gabriel Rolón (1961-), también conocido como Gabriel Felipe Rolón, escritor, músico, actor, y psicoanalista argentino.
 Ismael Blas Rolón Silvero (1914-2010), obispo salesiano paraguayo.
 José Rolón (1876-1945), también conocido como 
 Leonardo Rolón (1995-), también conocido como Leonardo Gabriel Rolón, futbolista argentino que juega como extremo, y que actualmente milita en el Arsenal Fútbol Club del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
 Raimundo Rolón (1903-1981), también conocido como Raimundo Rolón Villasanti, militar y político paraguayo.